Piłka siatkowa mężczyzn na Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych 2019 – zawody w siatkówce plażowej, które odbyły się w chińskim Wuhanie w dniach 19–26 października 2019 roku podczas igrzysk wojskowych.

W turnieju brało udział łącznie 20 par męskich, które w dniach 19–22 października rywalizowały w fazie grupowej w sześciu grupach eliminacyjnych. Grupy: A, B, C i E liczyły po 3 par zawodników, a grupa D i E po 4 pary. Mistrzostwa rozgrywane były na Qingshan District Beach Volleyball Center mieszczącym 1116 widzów.

Faza grupowa 
Do fazy pucharowej awansowały dwie najlepsze pary z każdej grupy oraz cztery najlepsze zespoły z trzecich miejsc. Zwycięzca meczu otrzymywał 2 punkty, natomiast przegrany duet 1 punkt za rozegrane spotkanie.

 Legenda;

Grupa A 

 z grupy A do fazy pucharowej awansowały dwa pierwsze zespoły
 Wyniki:
 19 października 2019 godz. 19:00  Garcia-Contrera (DOM) – Alshereiqi-Alhosni (OMN): 0–2 (3–21, 6–21)
 20 października 2019 godz. 15:30  Mutailipu-Wu (CHN) – Garcia-Contrera (DOM): 2–0 (21–5, 21–4)
 21 października 2019 godz. 17:00  Mutailipu-Wu (CHN) – Alshereiqi-Alhosni (OMN): 2–0 (23–21, 21–18)

Grupa B 

 z grupy B do fazy pucharowej awansowały trzy zespoły
 Wyniki:
 19 października 2019 godz. 20:00  Bruno-Junior (BRA) – Liu-Wang (CHN): 2–1 (15–21, 21–13, 15–12) 
 20 października 2019 godz. 19:00  Poniewaz-Poniewaz (GER) – Liu-Wang (CHN): 2–1 (11–21, 21–13, 15–8) 
 21 października 2019 godz. 20:00  Bruno-Junior (BRA) – Poniewaz-Poniewaz (GER): 0–2  (26–28, 13–21)

Grupa C 

 z grupy C do fazy pucharowej awansowały dwa pierwsze zespoły
 Wyniki:
 19 października 2019 godz. 9:00  Yang-Reyimu (CHN) – Khallouf-Sammoud (QAT): 2–0 (21–13, 21–14) 
 20 października 2019 godz. 11:00  Leszukow-Semjonow (RUS) – Yang-Reyimu (CHN): 2–0 (22–20, 21–19)
 21 października 2019 godz. 16:00  Leszukow-Semjonow (RUS) – Khallouf-Sammoud (QAT): 2–0  (21–17, 21–11)

Grupa D 

 z grupy D do fazy pucharowej awansowały trzy zespoły
 Wyniki:
 19 października 2019 godz. 10:00  Santos-Carvalhaes (BRA) – Shrestha-Sunar (NEP): 2–0 (21–9, 21–15) 
 19 października 2019 godz. 14:30  Aljalbubi-lhashmi (OMN) – Kankani-Pannis (SRI): 2–0 (21–10, 21–18) 
 20 października 2019 godz. 14:30  Santos-Carvalhaes (BRA) – Aljalbubi-lhashmi (OMN): 0–2  (19–21, 18–21) 
 20 października 2019 godz. 19:00  Kankani-Pannis (SRI) – Shrestha-Sunar (NEP): 2–1 (21–13, 18–21, 15–12)
 22 października 2019 godz. 9:00  Santos-Carvalhaes (BRA) – Kankani-Pannis (SRI): 2–0 (21–15, 21–13) 
 22 października 2019 godz. 10:00  Aljalbubi-lhashmi (OMN) – Shrestha-Sunar (NEP): 2–0 (21–16, 21–13)

Grupa E 

 z grupy E do fazy pucharowej awansowały trzy zespoły
 Wyniki:
 19 października 2019 godz. 15:30   Beeler-Krattiger (SUI) – Medagedara-Yapa (SRI): 2–1 (21–8, 17–21, 15–10)
 21 października 2019 godz. 9:00  Wiese-Richter (GER) – Medagedara-Yapa (SRI): 1–2 (20–22, 21–16, 7–15)
 22 października 2019 godz. 15:00  Beeler-Krattiger (SUI) – Wiese-Richter (GER): 2–0  (21–10, 21–13)

Grupa F 

 z grupy F do fazy pucharowej awansowały trzy zespoły
 Wyniki:
 20 października 2019 godz. 9:00  Mohammad-Saeid (IRN) – Perebeinos-Ponomarenko (RUS): 0–2 (18–21, 5–21)
 20 października 2019 godz. 10:00  Yan-Zhou (CHN) – Andrejevs-Zalkalns (LAT): 2–0 (21–14, 21–19) 
 21 października 2019 godz. 10:00  Mohammad-Saeid (IRN) – Yan-Zhou (CHN): 0–2  (8–21, 10–21) 
 21 października 2019 godz. 15:00  Andrejevs-Zalkalns (LAT) – Perebeinos-Ponomarenko (RUS): 2–1 (21–17, 21–19)
 22 października 2019 godz. 16:00  Mohammad-Saeid (IRN) – Andrejevs-Zalkalns (LAT): 0–2 (7–21, 9–21) 
 22 października 2019 godz. 19:00  Yan-Zhou (CHN) – Perebeinos-Ponomarenko (RUS): 2–0 (21–14, 21–18)

Faza pucharowa 
W finale Brazylijczycy (Bruno i Junior) pokonali Niemców (B. Poniewaz i D. Poniewaz) 2:0, natomiast wynik był odwrotny na etapie rywalizacji w grupie B.

Mecz o brązowy medal

Finał

Końcowa klasyfikacja 

Źródło:.

Zobacz też 

 Medaliści światowych wojskowych igrzysk sportowych w piłce siatkowej
 Piłka siatkowa na światowych wojskowych igrzyskach sportowych
 Turniej plażowy kobiet – Wuhan 2019

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Mężczyzn